«След на земле» — советский кинофильм 1978 года режиссёра Наума Бирмана.

Сюжет 

Инспектор водоохраны Иван Карнавин, живущий в доме на берегу реки, любит свою малую родину, где он родился и вырос и знает всех в округе. Но размеренную жизнь Ивана нарушает появление возле реки крупного промышленного предприятия.

В ролях 
 Виктор Павлов — Иван Егорович Карнавин, инспектор водоохраны
 Наталья Гундарева — Клава
 Владимир Самойлов — Зуев
 Борис Иванов — Демыкин
 Виктор Михеев — Марков
 Сергей Иванов — Веригин
 Роман Мадянов — Митя Карнавин
 Сергей Заморев — Павлов, начальник строящегося цеха
 Радий Афанасьев — Гребенюк
 Марина Липартия — Марина

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Бирман, Наум Борисович
 Второй режиссёр — Людмила Гальба
 Автор сценария — Гоник, Владимир Семёнович
 Оператор-постановщик — Чиров, Александр Викторович
 Художник-постановщик — Улитко, Всеволод Сергеевич
 Композитор — Баснер, Вениамин Ефимович

Ссылки 
 СЛЕД НА ЗЕМЛЕ // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
 След на земле // ruskino.ru
 След на земле // Афиша.ру

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1978 года